Игор Златановић (Ужице, 10. фебруара 1998) српски је фудбалер, који тренутно наступа за ФК Макаби Нетања.

Трансфер Златановића у Мајорку реализован је као до тада највећи у историји сурдуличког Радника.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1998.
Спортисти из Ужица
Српски фудбалери
Фудбалери Суперлиге Србије
Фудбалери Телеоптика
Фудбалери Радника Сурдулице
Фудбалери Мајорке
Фудбалери Макаби Нетање
Нападачи у фудбалу